Spach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Édouard Spach (1801–1879), fransk botaniker
 Ludwig Adolf Spach (1800–1879), elsassisk historiker och romanförfattare

Tyska efternamn